L'édition 2021 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Daniel Evans, du Hongrois Márton Fucsovics, des Italiens Jannik Sinner, Lorenzo Sonego et Stefano Travaglia, du Japonais Yoshihito Nishioka, du Polonais Hubert Hurkacz, du Russe Aslan Karatsev et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Egor Gerasimov, Ričardas Berankis, Sebastian Korda, Alexei Popyrin, Andrej Martin, Pablo Cuevas, Thiago Monteiro, Norbert Gombos et Federico Coria.

Lauréats 
Le Géorgien Nikoloz Basilashvili remporte le tournoi en battant en finale Jan-Lennard Struff. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Wesley Koolhof et Kevin Krawietz décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Sander Gillé et Joran Vliegen. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Munich
ATP 2021
Tennis en Allemagne en 2021
Tennis en avril 2021
Tennis en mai 2021